Tsjorny (vulkaan) - vulkaan in Kamtsjatka, Rusland
 Tsjorny Orjol - Russische gevechtstank